Десятый сезон «Губка Боб Квадратные Штаны» по словам продюсера-шоураннера сериала Винсента Уоллера должен был состоять из 13 эпизодов, но впоследствии количество сократили до 11. Сезон стал самым коротким в истории мультсериала. Транслировался он с 15 октября 2016 по 2 декабря 2017. В России 10 сезон транслировался на Nickelodeon с 10 марта 2017 по 19 октября 2017 года.

Серии

Выход серий до Nickelodeon Россия

Примечания 

10